William Gunn (cricket) (1858–1921), Engels cricket
Bill Gunn (politicus) (1920–2001), member of Australian parliament
Bill Gunn (voetballer) (geboren 1932), Australisch voetballer
Monty Sopp (geboren 1963), Amerikaans professioneel worstelaar, best bekend als "Badd Ass" Billy Gunn in WWE en Kip James in TNA
Bill Gunn (schrijver) (1934–1989), Amerikaans playwright, novelist, acteur en film director

Zie ook 
Bill Gunn Dam, structuur op Lake Dyer in Australië, genaamd door een politicus